Андрей Ма́ркин:
 Маркин, Андрей Леонидович (род. 1965) — депутат Государственной думы VI созыва.
 Маркин, Андрей Михайлович (1922—1944) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.